Джордж Картер (; 10 января 1944, Буффало, штат Нью-Йорк, США — 18 ноября 2020, Лас-Вегас, штат Невада, США) — американский профессиональный баскетболист, выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв семь из девяти сезонов её существования, а также один матч в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне 1976/1977 годов стал чемпионом Франции в составе команды АСВЕЛ.

Ранние годы 
Джордж Картер родился 10 января 1944 года в городе Буффало (штат Нью-Йорк), а учился немного южнее в городке Силвер-Крик в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вашингтон Кэпс»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Питтсбург Кондорс»
Игроки «Каролина Кугарз»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Мемфис Саундс»
Игроки «Юта Старз»
Игроки БК АСВЕЛ